Hütteregg ist der Name folgender Orte:

  Hütteregg (Gemeinde Eggersdorf), Ortsteil von Eggersdorf bei Graz , Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
  Hütteregg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark